Mayoral hace referencia a varios artículos:

Oficio
Mayoral, pastor principal encargado de gobernar una ganadería, tanto de vacuno, en especial de reses bravas, como de equino o de ovejas;

Apellido
Andrés Mayoral (1685-1769), arzobispo español;
Borja Mayoral, futbolista español;
César Mayoral, diplomático de carrera argentino;
David Mayoral Lastras, futbolista español;
Feliciano Mayoral, ex-voleibolista;
Fernando Mayoral, escultor extremeño;
Francisco Mayoral, sargento del Ejército español;
Gregorio Mayoral Sendino, verdugo titular de la Audiencia de Burgos;
Héctor Mayoral, bailarín , maestro y coreógrafo argentino;
José Antonio Mayoral, catedrático universitario de química orgánica;
Manel Mayoral, coleccionista de antigüedades y arte;
Pedro Mayoral Carpintero, estomatólogo español;
Rafael Mayoral, abogado español;
Simeón Serrate Mayoral, gaitero español.

Empresas
Mayoral (empresa), multinacional española del sector de la moda infantil;
Mayoral Executive Jet, aerolínea española, actualmente extinguida;
Galería Mayoral, especializada en arte contemporáneo y de vanguardia histórica;